Olympus E-3 — профессиональный цифровой зеркальный фотоаппарат фирмы Olympus. Анонсирован в октябре 2007 года, пришёл на смену фотоаппарату Olympus E-1. В 2010 году был заменён на обновлённую модель Olympus E-5.

Камера 
 Тип камеры — зеркальная

Объектив 
 Поддержка сменных объективов — байонет Zuiko Digital (формат 4/3)

Матрица 
 Общее число пикселов — 11.8 млн 
 Число эффективных пикселов — 10.1 млн 
 Размер — 4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм) 
 Кроп-фактор — 2 
 Максимальное разрешение — 3648 x 2736 
 Тип матрицы — Live MOS 
 Чувствительность — 100—3200 ISO, Auto ISO 
 Функция очистки матрицы — есть

Функциональные возможности 
 Баланс белого — автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг 
 Вспышка — встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, брекетинг 
 Стабилизатор изображения (фотосъемка) — оптический, сдвиг матрицы

Режимы съемки 
 Скорость съемки — 5 кадр./сек 
 Максимальная серия снимков — 16 для RAW 
 Таймер — есть 
 Время работы таймера — 2, 12 c 
 Формат кадра (фотосъемка) — 4/3

Видоискатель и ЖК-экран 
 Видоискатель — зеркальный (TTL) 
 Использование экрана в качестве видоискателя — есть 
 Поле зрения видоискателя — 100 % 
 ЖК-экран — 230000 точек, 2.50 дюйма 
 Тип ЖК-экрана — поворотный 
 Второй экран — есть

Экспозиция 
 Выдержка — 60 — 1/8000 с 
 Ручная настройка выдержки и диафрагмы — есть 
 Автоматическая обработка экспозиции — с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы 
 Экспокоррекция  +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени 
 Замер экспозиции — мультизонный, центровзвешенный, точечный 
 Брекетинг экспозиции — есть

Фокусировка 
 Тип автофокуса — фазовый 
 Подсветка автофокуса — есть 
 Ручная фокусировка — есть

Память и интерфейсы 
 Тип карт памяти — CompactFlash, CompactFlash Type II, xD-Picture 
 Форматы изображения — 3 JPEG, RAW 
 Интерфейсы — USB 2.0, видео, разъем для пульта ДУ
 Дополнительная информация
 экспокоррекция +/- 5 EV с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени, система автофокуса TTL Phase-difference Detection System 

 Дата анонсирования 2007-10-17 
 Дата начала продаж 2007-11-01

Размеры и вес 
 Размер 143x117x75 мм, без объектива 
 Вес 810 г, без элементов питания
 Основные отличия от E-1
 Новая матрица (10 Мпикс Live MOS вместо 5 Мпикс ПЗС)
 Новый процессор TruPic III.
 Режим LiveView.
 Поворотный дисплей.
 Система стабилизации изображения.
 Новая автофокусировочная система с 11-ю точками.
 Увеличена скорость серийной съемки и количество снимков в серии.
 Появилась более короткая выдержка 1/8000, и более высокоскоростная выдержка синхронизации 1/250 сек.
 Улучшен видоискатель (более яркий и крупный).
 Увеличен размер и разрешение ЖК-монитора.
 Добавлено больше пользовательских настроек.

Ссылки 

  Подробный обзор Olympus-3.

Цифрозеркальные фотоаппараты Olympus
4/3 фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2007 году